Ilertagajik bezeichnet:
 Ilertagajik (Bucht, Ammassalik Ø), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilertagajik (Bucht, Kangersineq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilertagajik (Bucht, Leif Ø), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland